Trigonopterus — род жуков-долгоносиков из подсемейства Cryptorhynchinae (Curculionidae). Обитают в Юго-Восточной Азии. Известно около 450 видов.

Распространение 
Распространены в Ориентальной области — от Суматры до Самоа и от Филиппин до Новой Каледонии. Центр разнообразия рода находится на острове Новая Гвинея, откуда известно более ста видов. Обитают в первичных тропических лесах (как в листве, так и в почвенном подстилочном слое).

Описание 
Мелкие нелетающие жуки-долгоносики, длина от 1,5 до 6,0 мм; окраска от коричневого до чёрного с бронзовым отливом. Крылья отсутствуют. Рострум укороченный, в состоянии покоя не достигает середины средних тазиков. Скутеллюм и метанэпиступнум экстернально полностью отсутствуют. Надкрылья с 9 бороздками. Коготки лапок мелкие.

В 2011 году у этих жуков обнаружено необычное строение суставов, по сути это биологический винт. Впервые среди всех представителей животного мира группа учёных из Технологического института Карлсруэ нашла у жуков-долгоносиков аналог резьбового винтового соединения (статью опубликовали в престижном научном журнале «Science»). Их вертлуг ввинчивается в коксу (тазик). Вертлуг имеет на своей поверхности выступы, напоминающие конический винт, а на поверхности коксы имеется резьбовая выемка. Такой тип соединения гораздо надёжнее, чем более распространённое шарнирное, так как даёт древесному жуку бо́льшую устойчивость. Хотя резьба может обеспечивать очень большой угол поворота, передние ноги долгоносиков способны делать поворот лишь на 90°, в то время как их задние ноги могут вращаться на 130°.

Классификация 
Около 450 видов. Ранее было известно около 90 видов Trigonopterus, но после ревизии ново-гвинейской фауны это число возросло на сто с лишним новых для науки видов. Они были описаны в 2013 году немецким колеоптерологом Александром Риделем (Alexander Riedel; Museum of Natural History Karlsruhe, Карлсруэ, Германия), совместно с энтомологами Катайо Сагатой (Katayo Sagata; Papua New Guinea Institute for Biological research (PNG-IBR), Goroka, Папуа Новая Гвинея), Суриани Сурбакти (Suriani Surbakti; Jurusan Biology, FMIPA-Universitas Cendrawasih, Kampus Baru, Джаяпура, Папуа, Индонезия), Рене Тенцлером (Rene Tänzler; Zoological State Collection, Мюнхен) и Михаэлем Бальке (Michael Balke; GeoBioCenter, Ludwig-Maximilians-University, Мюнхен, Германия), осуществившими ревизию фауны жуков рода Trigonopterus на острове Новая Гвинея.
В 2014 году из Индонезии были описаны ещё 98 новых для науки видов этого рода
.
В марте 2019 года были описаны 103 новых вида с острова Сулавеси, откуда ранее был известен лишь один вид (T. fulvicornis). В октябре 2021 года описаны 28 новых вида с острова Сулавеси.

Список видов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ,
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Другие виды

Галерея

См. также 
 Helaeomyia petrolei — нефтяная муха

Примечания

Литература 
  Preview

Ссылки 
 Jeremy Hance. Scientists describe over 100 new beetles from New Guinea. mongabay.com June 03, 2013
 Род Trigonopterus на сайте Энциклопедия жизни, eol.org

Trigonopterus
Насекомые Азии
Роды жесткокрылых